Albert Poulain (1851-1937), industriel chocolatier français, fils de Victor-Auguste Poulain ;
 Albert Poulain (1932-2015), musicien breton ;
 Gaétan Albert-Poulain (1866-1916), homme politique français.